Chanet ist der Familienname folgender Personen:

 Jackson Chanet (* 1978), französischer Boxer
 Jean-Maurice Chanet (* 1954), französischer Boxer